

Елсі — селище, штат Мічиган
 Елсі — селище, штат Небраска